Зона де Толерансија има више значења:

 Зона де Толерансија (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Зона де Толерансија (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Зона де Толерансија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Зона де Толерансија (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Зона де Толерансија (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику